Bellcaire d'Empordà – provincia di Girona
Bellcaire d'Urgell – provincia di Lleida